Гварді́йське (до 1945 року — Акчора; , ) — село в Первомайському районі Автономної Республіки Крим, Україна.

Колишні німецькі колонії Криму